48. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim – zawody w łyżwiarstwie szybkim, które odbyły się w dniach 25–26 lutego 2017 roku w kanadyjskim Calgary. Zawodnicy dwukrotnie rywalizowali na dystansie 500 i 1000 metrów w hali Olympic Oval.

Tytułów mistrzowskich nie bronili: Brittany Bowe z USA i Rosjanin Pawieł Kuliżnikow. Wśród mężczyzn triumfował Holender Kai Verbij, a wśród kobiet najlepsza była Nao Kodaira z Japonii.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 Informacja na stronie ISU 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
2017 w sportach zimowych
Sport w Calgary
2017 w Kanadzie
Łyżwiarstwo szybkie w Kanadzie